KB est le code qui désigne :
 Le nome de Kavala (Macédoine orientale) en tête des immatriculations grecques.
 KB, une ancienne brasserie Kanterbraü de Charmes, située dans le département des Vosges.

KB est l'abréviation de :
 Kremlin-Bicêtre, commune du Val-de-Marne (94) qui jouxte Paris.
 Komerční banka, banque tchèque.
 Knowledge base, une base de connaissance en informatique ; c'est notamment l’abréviation utilisée par Microsoft sur les différentes pages d'aide sur leur site, ainsi que pour les mises à jour de Windows.
 , la bibliothèque royale des Pays-Bas.
 , la bibliothèque royale de Suède.
 , un groupement politique maoïste allemand des années 1970.
 Knight of the Bath, le premier grade dans un ordre de chevalerie britannique.
 Kaznjenička bojna, unité paramilitaire croate pendant les guerres de Yougoslavie.
 Karim Benzema (1987-), footballeur français.

kB peut faire référence à :
 kB, le symbole du kilobyte ( ou  selon les contextes ; voir l'article octet).

kb peut faire référence à :
 Kilobase, une unité de mesure en biologie moléculaire.
 Kilobit, une unité d'information.

kB est une notation qui désigne :
 la constante de Boltzmann.
 la constante de basicité.

Voir aussi :
Kaufman & Broad

Homonymie